Amerikai Egyesült Államok
 Eads (Colorado)
 Eads (Tennessee)
egyéb
 EADS CASA C–295, amerikai katonai repülégép